Lotterbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Lotterbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg bei Wallmenroth, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Lotterbach (Sulzach), linker Zufluss der Sulzach bei Weikersdorf, Stadt Feuchtwangen  Landkreis Ansbach, Bayern
 Lotterbach, Oberlaufname des Waldbachs (rechter Quellast des Schwalbaches) in Schwalbach am Taunus, Main-Taunus-Kreis, Hessen 
 Lotterbach (Weilerbach), rechter Zufluss des Weilerbachs (zum Ellerbach, zur Mosel) bei Weiler, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz

Ort:
 Lotterbach, ehemaliger deutscher Name der Ortschaft Niedbałki in der Stadt- und Landgemeinde Pieniężno im Powiat Braniewski in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Lottenbach
 Lotterbächle
 Lutterbach